MZPR Warszawa – Mazowiecki Zakład Przewozów Regionalnych
 MZPR Kraków – Małopolski Zakład Przewozów Regionalnych